Far Longer than Forever () — основная тематическая песня мультипликационного фильма Ричарда Рича «Принцесса-лебедь», написанная композитором  на слова, написанные совместно с Дэвидом Зиппелем. Вошла в сборник саундтреков . В 1995 году на 52-ой церемонии была номинантом на премию «Золотой глобус» за лучшую песню.

Содержание 

Лирика песни повествует об отношениях между двумя влюблёнными, которые, хотя они и находятся вдали друг от друга, тем не менее верят, что их любовь в конечном итоге вновь соединит их. В сюжете мультфильма принцесса Одетт и принц Дерек клянутся любить друг друга, несмотря на то, что расстояние и обстоятельства разделяют их. Кроме того, они искренне верят, что их общая любовь способна преодолеть любые препятствия.

Исполнение 

В вышедшем в 1994 году мультфильме «Принцесса-лебедь» песня исполнялась  (вокальное озвучивание принцессы Одетт) и  (голосовое и вокальное озвучивание принца Дерека). В титрах песню исполнили  и . В качестве аккомпанемента выступили  (гитара) и  (аранжировка, синтезатор, клавишные, басы, ударные). Оба исполнения вошли в сборник саундтреков ; кроме того, песня Белль Eternity выступает в качестве «стороны Б» к Far Longer than Forever. На русском языке песня исполнялась в дубляже киностудий «Нева-1» («Тебя давно люблю я»; 1998 год; актёры дубляжа — Станислав Концевич и Татьяна Михалёвкина) и «Эй-Би Видео» («Навеки образ нежный»; 2004 год; актёры дубляжа — Владимир Вихров и Ольга Голованова).

В 1997 году в сиквеле «Принцесса-лебедь: Тайна замка» Мишель Никастро (голосовое озвучивание принцессы Одетт) и  исполнили репризу песни.

В вышедшей в 2018 году восьмой части мультфильма — «», куплет с припевом исполнила Нина Герцог (голосовая и вокальная озвучка принцессы Одетт). В ноябре того же года на своём официальном YouTube-канале Герцог разместила собственный видеоклип с полным исполнением песни.

Оценки 

Кинокритик  в The New York Times отметив, что прозвучавшие в мультфильме песни Де Азеведо и Зиппеля являются подражанием Алану Менкену и Ховарду Эшману, высказала мнение, что Far Longer than Forever «даже перекликается с первыми пятью нотами „Beauty and the Beast“», хотя и указывает, что «песни, начиная с баллад и заканчивая мелодиями, навеянными бродвейским представлением, хорошо служат повествованию».

Кинокритик The Seattle Times Джон Хартл в  отметил, что Far Longer than Forever это «самая притягательная » в мультфильме.

Историк мультипликации  указывает, что в мультфильме «песни завораживают, в особенности Far Longer than Forever».

Примечания

Литература 
 
 

Песни 1994 года
Песни-дуэты
Поп-баллады
Американские поп-песни
Песни из мультфильмов
Песни на слова Дэвида Зиппеля